Crambione är ett släkte av maneter. Crambione ingår i familjen Catostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Crambione